2 miejscowości w Polsce: 
 Walentynowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Dąbrowa Biskupia 
 Walentynowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Łobżenica
miejscowości na Białorusi

 Walentynowo – dawna kolonia w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.

Zobacz też: Walentynów